Das BetVictor European Masters 2020 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2019/20, das vom 22. bis 26. Januar auf dem Messegelände von Dornbirn ausgetragen wurde. Erstmals war damit Österreich Austragungsort eines Weltranglistenturniers. Außerdem hatten die drei vorherigen Ausgaben des Turniers im Oktober stattgefunden, diesmal wurde es über den Jahreswechsel hinaus in den Januar verschoben.

In der letzten Saison in Belgien hatte der Engländer Jimmy Robertson gewonnen. Dieses Mal scheiterte er jedoch schon in der Qualifikation.

In einem einseitigen Finale setzte sich der Australier Neil Robertson mit 9:0 gegen den Chinesen Zhou Yuelong durch und gewann seinen 17. Titel bei einem Ranglistenturnier. Es war erst der zweite „whitewash“ (Zu-Null-Sieg) in einem Ranglistenfinale mit zwei Sessions nach dem Grand Prix 1989. Nimmt man noch das Masters 1988 und die International Open 1981 dazu, war es das vierte Zu-Null bei einem langen Finale eines Profiturniers und das erste, das nicht Steve Davis gewann.

Preisgeld 
Das Preisgeld für den Sieger erhöhte sich um 5000 £ auf 80.000 £. Weiterhin gab es eine Erhöhung des Preisgelds für das höchste Turnierbreak auf 5000 £, nachdem der „Rolling 147 Prize“ in dieser Saison weggefallen war.

Zusätzlich war das Turnier der Auftakt der neuen „European Series“ des Sponsors BetVictor. Zusätzlich 150.000 £ wurden ausgesetzt für den Spieler, der bei den vier Turnieren European Masters, German Masters, Shoot-Out und Gibraltar Open am besten abschneidet.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt (5 Gewinnframes). Im Halbfinale gewann, wer zuerst sechs, im Finale, wer zuerst neun Frames gewonnen hatte. Wie schon 2016 und wie beim German Masters üblich, traten in Dornbirn nur 32 Spieler an. Die Runde der letzten 64 war als Teil der Qualifikation ausgetragen worden.

kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Anders als in den beiden Vorjahren wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt, sodass nur noch die letzten 32 in Dornbirn antraten. Vom 17. bis 19. Dezember 2019 fanden die Spiele im Metrodome in der nordenglischen Stadt Barnsley statt. Sämtliche Partien wurden im Modus Best of 9 gespielt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2019/20 nicht auf der Main Tour)

Century-Breaks

Hauptrunde 
13 Spielern gelangen im Laufe der Hauptrunde insgesamt 27 Centurys.

Qualifikation 
41 Spielern gelangen in den beiden Qualifikationsrunden insgesamt 67 Century-Breaks.

Quellen 

2020
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Österreich
Sportveranstaltung in Dornbirn